Garon – cognome italiano
 Garon – cognome francese
 Pauline Garon – attrice francese